El Distrito judicial de Lambayeque es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Chiclayo y su competencia se extiende a las tres provincias que conforman el departamento de Lambayeque y las provincias de Jaén, Cutervo y San Ignacio del departamento de Cajamarca.

Fue creada por la Ley N.º 4049 y se instaló el 4 de mayo de 1920 bajo la presidencia de Augusto B. Leguía.

Consta de tres Salas Penales, dos Salas Civiles, una Sala Laboral y una Sala Mixta.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú